Wing steht für:

 im englischsprachigen Raum ein Verband der Luftstreitkräfte, grob äquivalent dem Geschwader
 eine Bauform von Tarierwesten für das Tauchen, siehe Tarierweste#Wing-Jacket
 Wing Motors Corporation, ehemaliger US-amerikanischer Automobilhersteller
 H. C. Wing & Sons, ehemaliger US-amerikanischer Automobilhersteller

Geographie:
 Port Wing (Wisconsin), Census-designated place im Bayfield County, Wisconsin, Vereinigte Staaten
 Port Wing (Town, Bayfield County), Town(ship) in Wisconsin, Vereinigte Staaten
 Wing (Alabama), Ort in den Vereinigten Staaten
 Wing (Buckinghamshire), Ort in England, Vereinigtes Königreich
 Wing (Illinois), Ort im Livingston County, Illinois, Vereinigte Staaten
 Wing (Oakham) in Leicestershire, Mize Maze, England, Vereinigtes Königreich
 Wing (Rutland), Ort in England, Vereinigtes Königreich
 Wing (North Dakota), Stadt in den Vereinigten Staaten
 Wing River Township, Township im Wadena County, Minnesota, Vereinigte Staaten

Personen:
 Anna Wing (1914–2013), britische Schauspielerin
 Austin Eli Wing (1792–1849), US-amerikanischer Politiker
 Charles Hallett Wing (1836–1915), US-amerikanischer Chemiker und Bibliothekar
 Chow Park Wing, myanmarischer Segler
 Craig Wing (* 1979), australisch-japanischer Rugbyspieler
 David Wing (1766–1806), US-amerikanischer Politiker und Richter
 George Wing, US-amerikanischer Drehbuchautor
 Jeannette Wing (* 1956), US-amerikanische Informatikerin
 Lennart Wing (* 1935), schwedischer Fußballspieler
 Lorna Wing (1928–2014), britische Psychiaterin
 Mark Wing-Davey (* 1948), britischer Schauspieler und Theaterregisseur
 Paul Wing (1892–1957), US-amerikanischer Filmemacher
 Wing (Sängerin), neuseeländische Sängerin

WinG steht für:
 WinG, eine Schnittstelle für Microsoft Windows

WIng. oder WING ist die Kurzform von:
 Wirtschaftsingenieur, siehe Wirtschaftsingenieurwesen

Siehe auch:
 WING-AM
 Wings (Begriffsklärung)